Arcon, Arçon bzw. Arčon bezeichnet:

 Arcon, französische Gemeinde im Département Loire
 ArCon, PC-Programm für Konstruktion und Visualisierung von Bauvorhaben 
 Arçon, französische Gemeinde im Département Doubs
 Arçon (Loire), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loire
 Arçon (Gers), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Gers

Personennamen:
 Jean Claude Eléonore Le Michaud d’Arçon (1733–1800), französischer General und Ingenieur
 Sandi Arčon (* 1991), slowenischer Fußballspieler